

Интимак — аул, район Байдібека, Туркестанська область
 Интимак — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Интимак — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Интимак — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Ілійський район, Алматинська область
 Интимак — село, Індерський район, Атирауська область
 Интимак — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Интимак — село, Келеський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Интимак — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область
 Интимак — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Интимак — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Интимак — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Інтимак